Потроши́тель:
 Потрошитель — триллер (США, 1996).
 Потрошитель — фильм ужасов (США, 2002).
 Потрошитель — 11 эпизод 5 сезона сериала «За гранью возможного» (США — Канада, 1999).
 Потрошитель — волкоподобное существо из сериала «Гримм».
 «Потрошитель» — вымышленный злодей фильма «Последний киногерой».
 Потрошитель — интерактивное кино жанра детектив, основанное на истории о Джеке Потрошителе 1996 года.

Потрошители 
 Потрошители — фантастический триллер (США, 2010).

См. также